Calhounville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Calhounville (Oregon)
 Calhounville (Washington)